Bernat Metge (1340 ou 1346 - 1413), écrivain, traducteur et humaniste catalan ;
Joan Metge (née en 1930), anthropologue sociale, éducatrice, conférencière et écrivaine néo-zélandaise.
Médaille Metge, une distinction en sociologie .
Marius Metge (1890 - 1933), anarchiste illégaliste français, membre de la Bande à Bonnot;
René Metge (né en 1941), pilote automobile français ;
Stéphane Metge (né en 1964), réalisateur français.

Patronyme occitan
Patronyme catalan